Dunărea steht für:

 den rumänischen Namen der Donau
 einen Nebenfluss der Donau in Rumänien, siehe Dunărea (Donau)

Dunărea ist in Rumänien Namensbestandteil

 des Eishockeyvereins CSM Dunărea Galați
 des Fußballvereins Dunărea Galați
 der Universität Dunărea-de-Jos-Universität Galați

Dunarea ist Namensbestandteil

 der Fernsehserie Operation Dunarea (1994)
 des Spielfilms Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea (2003) von Goran Rebić